Кравцово — название

Населённые пункты

Белоруссия 
 Кравцово — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Кравцово — деревня в Городокском районе Витебской области.

Казахстан 
 Кравцово — село в Фёдоровском районе Костанайской области.

Россия 
 Кравцово — хутор в Богучарском районе Воронежской области.
 Кравцово — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Кравцово — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Кравцово — деревня в Ступинском районе Московской области.

Украина 
 Кравцово — село в Змиёвском районе Харьковской области.

Озёра 
 Кравцово — озеро в Ставропольском крае.
 Кравцово — озеро в Уссурийском городском округе, Приморского края.

См. также 
 Кравцов